Pluriformea es una clase o clado de protozoos opistocontos que incluye al género Corallochytrium y al género Syssomonas, recientemente descubierto. Los miembros de este clado son protozoos de células esféricas y pueden tener formas ameboides. Pertenecen a Holozoa (el linaje que conduce a los animales). Según los análisis moleculares este nuevo clado se situaría como grupo hermano del clado Filozoa el cual incluye a los animales, los coanoflagelados y los filastereos.  

La filogenia que se ha establecido es la siguiente:

Además se ha propuesto una posible relación de este clado con Mesomycetozoa.

Referencias 

Choanozoa